Hans Zollner (isusovac)
Hans Zollner (hokejaš na ledu)
Hans Leopold Zollner, pedagog i pisac